Gastaldo peut désigner :
 dans la République de Venise, le gastald, officier de la cour.
 Joseph Gastaldo (1899-1956), résistant français.